«Этимологический словарь русского языка» («ЭСРЯ»)
 «Этимологический словарь русского языка» — словарь, составленный А. Г. Преображенским в 1910—1916 годах.
 «Этимологический словарь русского языка» — словарь, составленный в 1938—1950 годах М. Фасмером на немецком языке, переведённый на русский язык и дополненный в 1959—1961 годах О. Н. Трубачёвым.
 «Этимологический словарь русского языка» — словарь, издаваемый с 1963 года филологическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова под ред. Н. М. Шанского, затем А. Ф. Журавлёва.

См. также 
 Список этимологических словарей русского языка